3 miejscowości w Polsce: 
 Tadzin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubanie 
 Tadzin – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny
 Tadzin – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Rzgów